«The Perfect Kiss» — пісня британського гурту New Order, сингл з альбому Low-Life.

Позиції в чартах

Примітки 

Пісні 1985
Сингли 1985
Пісні Англії
Англомовні пісні